Garbo är ett svenskt och norskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i september 2015 visar att 4 personer med namnet var bosatta i Sverige och 20 i Norge. Den i Sverige och internationellt mest kända med namnet har varit filmskådespelerskan Greta Garbo.

Personer
 Alva Garbo (1903−1926), svensk skådespelare, syster till Greta Garbo
 Greta Garbo (1905−1990), svenskamerikansk skådespelare
 Gunnar Garbo (1924−2016), norsk journalist, politiker och diplomat
 Raffaellino del Garbo (1466−1524), florentinsk målare
 Sven Gustafsson (Garbo) (1898−1967), svenskamerikansk skådespelare och konstnär, bror till Gerta Garbo

Företeelser uppkallade efter Greta Garbo
 Fröken, Ni liknar Greta Garbo!, svensk film från 1931
 Garbo The Musical, musikal spelad i Stockholm 2001
 Garbohuset, byggnad på Södermalm, Stockholm
 Greta Garbo (konstverk) konstverk av Thomas Qvarsebo på Greta Garbos torg, Stockholm
 Greta Garbos torg, Södermalm, Stockholm

Annat
 Gar-Bo Försäkrings AB
 Garbochock, svenskt punkband
 Operation Garbo, bok (thriller) av Ingemar Dörfer från 1988

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn